Plaats in Indonesië
 Payaman (Mejobo), een plaats in het bestuurlijke gebied Kudus in de provincie Midden-Java
 Payaman (Secang), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java
 Payaman (Ngraho), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java
 Payaman (Plemahan), een plaats in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java
 Payaman (Solokuro), een plaats in het bestuurlijke gebied Lamongan in de provincie Oost-Java